Баунті — архіпелаг на південний схід від Нової Зеландії.
 Баунті — підводний вулкан (-450 м) в Тихому океані, входить до складу заморських володінь Великої Британії Піткерн
 Баунті — затока на острові Піткерн.
 Баунті — британський корабель.
 Баунті — фільм 1984 р.
 Баунті — винагорода в покері.
 Баунті (*1999) — студійний альбом українського гурту Made in Ukraine.
 Баунті — шоколадний батончик.

Див. також 
 Заколот на «Баунті» — заколот на британському кораблі «Баунті»
 Заколот на Баунті — фільм 1962 р.
 Заколот на Баунті — фільм 1935 р.